Northwood (Dacota do Norte)
Northwood (Iowa)
Northwood (Ohio)
Northwood (Londres)
Northwoods

Televisão 
Northwood (telessérie)

Desambiguações de topônimos